Kelchham ist der Ortsname von

 Kelchham (Fridolfing), Ortsteil der Gemeinde Fridolfing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Kelchham (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kelchham (Thyrnau), Ortsteil der Gemeinde Thyrnau, Landkreis Passau, Bayern